Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mark Koevermans che ha battuto in finale Franco Davín 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Thomas Muster (secondo turno)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Jordi Arrese (semifinali)

 Franco Davín (finale)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Mark Koevermans (campione)
 Horacio de la Peña (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Athens Open 1990